Richard Powell et Dick Powell peuvent désigner :
  (1864-1944), joueur de rugby à XV international gallois ;
 Richard Powell (1896-1937), acteur américain ;
 Dick Powell (1904-1963), acteur et réalisateur américain ;
 Richard Powell (1908-1999), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Richie Powell (1931-1956), pianiste américain de jazz.